Sessi - in biologia, complesso dei caratteri che distinguono gli organismi a riproduzione sessuale 
Sessi - torrente della provincia di Torino
Sessi - famiglia nobile emiliana
Carolina Sessi - soprano italiano
Frediano Sessi - scrittore, traduttore, curatore editoriale e accademico italiano
Mathilde Sessi - cantante lirica austriaca
Walter Sessi - giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate
Sesso